Паромщик:
 Паромщик — устаревшее название владельца или водителя парома.
 Паромщик (сингл) — песня Аллы Пугачёвой, выпущенная в 1986 году.